Островито — многозначный гидроним:

Белоруссия 
 Островито —  озеро в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Островито — озеро в Кудеверской волости Бежаницкого района Псковской области, у д. Поречье, к северу от озера Великая Вода.
 Островито — озеро в Алольской волости Пустошкинского района Псковской области.
 Островито — озеро в Пригородной волости Пустошкинского района Псковской области.
 Островито — озеро в Щукинской волости Пустошкинского района Псковской области.
 Островито — озеро в Максютинской волости Себежского района Псковской области.